Сакварелидзе () — грузинский фамилия и княжеский род из Имеретии.

Известные носители 
 Сакварелидзе, Давид Георгиевич (род. 1981) — грузинский и украинский государственный деятель.
 Сакварелидзе, Леван Абоевич — ч.-корр. АМН СССР
 Сакварелидзе, Луарсаб Михайлович (1877 — после 1917) — полковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 
 Сакварелидзе, Сергей Викторович (1911—?) — советский грузинский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сакварелидзе, Теймураз Андреевич (род. 1931) — грузинский советский учёный-искусствовед.